

Венгі — громада в кантоні Берн
 Венгі — громада в кантоні Тургау

Особи 
 Венгі (Венді Айче) — австралійська відеоблогерка китайського походження